Denniston ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Denniston (Kentucky)
 Denniston (New York)
 Denniston (Virginia)

in Neuseeland:
 Denniston (Neuseeland)

Personen:
 Alastair Denniston (1881–1961), britischer Kryptologe
 John Dewar Denniston (1887–1949), britischer klassischer Philologe
 Leslie Denniston (* 1950),  US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Denniston (1800–1867), US-amerikanischer Jurist und Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Denniston House, in Cassville, Wisconsin, ID-Nr. 75000213